Zkratka (značka) ECM má více významů:
 Extracelulární matrix (ECM) či mezibuněčná hmota (biologie)
ECM Real Estate Investments
 ECM Records – hudební vydavatelství
 Electronic countermeasures – v překladu elektronická protiopatření, prostředky elektronického boje na rušení radarů a dalších zařízení
 Enterprise Content Management – systém pro správu podnikového obsahu
 Error Code Modeler – komprese souborů na CD/DVD
 Evangelická církev metodistická
 Entity in Charge of Maintenance – subjekt odpovědný za údržbu (oblast železniční dopravy v Evropské unii)